Estado Novo (del portugués, en español "Estado Nuevo") es el nombre asignado a dos periodos de la historia de Portugal y Brasil.

 Estado Novo, régimen dictatorial vigente en Portugal entre 1926 y 1974.
 Estado Novo, como fue conocido el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil entre 1937 y 1945.